Ясен (Fraxinus) — рід листопадних дерев родини маслинових (Oleaceae).

 Завод продтоварів «Ясен» — компанія із Чернігова.

Ясен () — село в Видинській області. Входить до складу общини Ново-Село.
 Ясен () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.